Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1911 года — 19-й чемпионат Европы, который прошёл 18- 19 февраля в Хамаре (Норвегия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров, 1500 метров, 5000 метров, 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 16 конькобежцев из 6 стран. Победителем чемпионата Европы во второй год подряд стал Николай Струнников (Россия), призёрами — Томас Борер (Австро-Венгрия) и Отто Андерссон (Швеция). Россию на чемпионате представлял Николай Струнников.

Результаты чемпионата

Ссылка 
 Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1911
Чемпионаты Европы в 1911 году
Февраль 1911 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты Европы в Норвегии
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1910-е годы в Норвегии